Мария Луиза Испанская — инфанта Испании:
 Мария-Луиза Испанская (1745—1792) — императрица Священной Римской Империи, королева Германии, Богемии и Венгрии
 Мария-Луиза Испанская (1782—1724) — королева Этрурии, герцогиня Лукки, племянница предыдущей